Название сандаве обозначает распространённые в Танзании (Африка):
 Сандаве (язык)
 Сандаве (народ)